Льон — рід рослин роду льонових.
 Льон — лляна тканина.
 Гірський льон — один з видів азбесту.
 Зозулин льон — один з видів моху.

Див. також 
 Льонок